Бе́дфорд () — прізвище англійського походження. 

Відомі носії:

 Барбара Бедфорд (, уроджена ; 1903—1981) — американська акторка німого кіно.
 Браян Бедфорд (; 1935—2016) — британський актор.
 Ґаннінг Бедфорд (; 1747—1812) — американський революціонер.
 Девід Бедфорд (; 1937—2011) — англійський композитор і музикант.
 Джон, 1-й герцог Бедфорд (; 1389—1435) — англійський аристократ, 1-й герцог Бедфорд, військовий та політичний діяч часів Столітньої війни.
 Марк Бедфорд (; 1961) — англійський музикант, автор пісень і композитор.
 Мері Бедфорд (; 1907—?) — південноафриканська плавчиня, олімпійська медалістка (1928).